Der EV Pfronten (Eissportverein Pfronten e.V.) ist ein Eishockeyverein in Pfronten im schwäbischen Landkreis Ostallgäu. Derzeit spielt die Mannschaft in der zweithöchsten bayerischen Amateurspielklasse, der Bayerischen Landesliga Süd-West.

Geschichte 
Der EV Pfronten wurde 1949 gegründet. Zunächst spielte der Verein in der so genannten Gruppenliga, die mit einer Regionalliga vergleichbar ist. 1969 stiegen die Ostallgäuer in die Oberliga auf und spielten dort bis zur Saison 1972/73. Mit der Einführung der 2. Eishockey-Bundesliga 1973 wurde dem EV Pfronten die zweithöchste Spielklasse zugeteilt, in welcher sie bis zum Abstieg 1978/79 teilnahmen. Nach vier Jahren in der Oberliga gelang der erneute Aufstieg, konnte die Klasse allerdings nur zwei Jahre halten. Es folgten weitere neun Jahre in der Oberliga, bis diese 1994 mit Einführung der Deutschen Eishockey-Liga in die 1. Liga und die 2. Liga umbenannt wurde. Beide Ligen wurden jeweils in die Gruppen Nord und Süd eingeteilt. Die Mannschaften der Oberliga 1993/94 bildeten dabei die Basis für die 1. Liga. Da der EV Pfronten nicht die Qualifikation für die 1. Liga schaffte, ging die Mannschaft in der 2. Liga Süd an den Start. Bis zur Saison 1995/96 spielte der Verein in der 2. Liga, musste dann aber den Spielbetrieb aus finanziellen Gründen einstellen.

1997 konnte eine neue Mannschaft und Vorstandschaft auf die Beine gestellt werden, die in der Bezirksliga ohne Niederlage den Aufstieg in die Landesliga schaffte. In der Saison 1998/99 wurde der EVP in der Landesliga Bayerischer Meister und gab dabei nur drei Punkte ab. Vier Jahre spielte der EVP mit Höhen und Tiefen in der Bayernliga. Nach der Saison 2002/03 haben viele Spieler den Verein verlassen oder ihre Laufbahn beendet. Der Verein stieg in die Landesliga ab. Nach vierjähriger Abstinenz schaffte der EVP in der Saison 2006/07 als Nachrücker wieder den Sprung in die höchste bayerische Amateurklasse, der Bayernliga, in der die Allgäuer bis zum erneuten Abstieg in der Saison 2010/11 spielten.
Seit der Saison 2011/12 sind die „Falcons“ wieder in der Bayerischen Landesliga Süd-West aktiv.
2013 wurde der EVP Bayerischer Landesligameister, nahm aber nicht an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga (BYL) teil.

Erfolge

Platzierungen 

Quelle: passionhockey.com,  Quelle: rodi-db.de, Auf-/Abstieg ↑ ↓

Frauenmannschaft 
Die Frauenmannschaft des EV Pfronten nahm ab 1990/91 am Spielbetrieb der Landesliga Bayern teil. 1992 gelang der Aufstieg in die Fraueneishockey-Bundesliga, aus der das Team 1994 wieder abstieg.

 1990/91 Landesliga Bayern
 1991/92 Landesliga Bayern
 1992/93 Bundesliga Süd
 1993/94 Bundesliga Süd
 1994/95 Landesliga Bayern
 1995/96 Landesliga Bayern
 1996/97 Landesliga Bayern
 1997/98 Landesliga Bayern
 1998/99 Landesliga Bayern
 1999/00 Landesliga Bayern

Zwischen 2000 und 2008 nahm keine Frauenmannschaft am Spielbetrieb teil.

 2008/09 Landesliga Bayern --- Platz 8
 2009/10 Landesliga Bayern --- Platz 7
 2010/11 Landesliga Bayern --- Platz 5
 2011/12 Landesliga Bayern --- Platz 5

Spielstätte 
Das Eisstadion Pfronten hat ein Fassungsvermögen von 1.500 Zuschauern, davon etwa 200 Sitzplätze. Die Eisfläche wird neben den regulären Spieltagen auch als Trainingsstätte der Senioren- sowie Damen- und Nachwuchsmannschaften benutzt.

Weblinks 
 Homepage des EV Pfronten

Einzelnachweise 

Bayerischer Eishockeyclub
Pfronten
Sportverein (Landkreis Ostallgäu)